Milošević [] ist der Familienname folgender Personen

 Alen Milosevic (* 1989), Schweizer Handballspieler
 Alexander Milošević (* 1992), schwedischer Fußballspieler
 Bojana Milošević (1965–2020), jugoslawische Basketballspielerin
 Boki Milošević (1931–2018), jugoslawischer Klarinettist

 Deni Milošević (* 1995), belgisch-bosnischer Fußballspieler
 Dragomir Milošević (* 1942), Kommandant serbischer Truppen im Bosnienkrieg
 Domagoj Ivan Milošević (* 1970), kroatischer Minister für Investitionen

 Ivan Milošević (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Jovan Milošević (* 2005), serbischer Fußballspieler
 Mića Milošević (* 1930), jugoslawischer bzw. serbischer Regisseur
 Milenko Milošević (* 1976), bosnischer Fußballspieler

 Predrag Milošević (1904–1988), jugoslawischer Komponist und Pianist

 Savo Milošević (* 1973), serbischer Fußballspieler
 Slobodan Milošević (1941–2006), serbischer und jugoslawischer Staatspräsident und Politiker
 Stefan Milošević (* 1996), montenegrinischer Fußballspieler
 Tamara Milosevic (* 1976), deutsche Filmregisseurin, Dokumentarfilmerin und Fotografin
 Vitomir Milošević (* 1965), bosnischer Fußballspieler